Бубяково:
 Бубяково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области (городское поселение Сергиев Посад)
 Бубяково — железнодорожная платформа (бывшая станция) Большого кольца МЖД в Сергиево-Посадском районе Московской области